

Patronyme

 Daniel Peponnet (1957-), skipper français.
 Kevin Peponnet (1991-), skipper français.
 Léopold Noël Marie Clair Péponnet (1902-1974), général de brigade français ;
 Thierry Peponnet (1959-), navigateur français.